На чемпионат мира по борьбе 1998 года соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 8-11 сентября в Тегеране (Иран), среди женщин — 8-10 октября в Познани (Польша), а по греко-римской борьбе — 27-30 августа в Евле (Швеция).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионаты мира в Иране